Новопла́тнировская — станица в Ленинградском районе Краснодарского края.

Административный центр Новоплатнировского сельского поселения.

Население — 3369 жителей (2010).

География 
Станица расположена на берегах реки Челбас, в 31 км южнее станицы Ленинградской.

Улицы

История 
Хутор Челбасский был основан в 1884 году, в 1909 году преобразован в станицу Новоплатнировскую.

Население  
 

 Национальный состав
По данным переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю, в населённом пункте числилось 1029 хозяйств и 4752 жителя (1977 мужчин и 2271 женщина), из которых украинцы — 89,4 % или 4248 чел.

Примечания 

Населённые пункты Ленинградского района (Краснодарский край)